Майкл Фицджеральд (; ) — новозеландский и японский футболист, защитник клуба «Альбирекс Ниигата». Представлял Новую Зеландию на международной арене до 2013 года — когда принял гражданство Японии.

Карьера в сборной 
Фицджеральд дебютировал в сборной Новой Зеландии 25 марта 2011 года в игре против сборной Китая (1:1). Позже он появился на поле в составе сборной ещё в двух товарищеских матчах — против команды Мексики (3:0) и Австралии (3:0).

Достижения 
 «Кавасаки Фронтале»
 Чемпион Японии (2): 2017, 2018
 Финалист Кубка Джей-лиги: 2017

 «В-Варен Нагасаки»
 Команда года в Японской футбольной лиге: 2012

Статистика

Клубная статистика

Статистика в сборной

Примечания 

Футболисты Японии
Футболисты Новой Зеландии
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки ФК «Альбирекс Ниигата»
Игроки ФК «Цвайген Канадзава»
Игроки ФК «В-Варен Нагасаки»
Игроки ФК «Кавасаки Фронтале»